Sin After Sin () — третий студийный альбом британской рок-группы Judas Priest, выпущенный 23 апреля 1977 года. Дебют группы на мейджор-лейбле. Он был спродюсирован басистом Deep Purple Роджером Гловером, их единственный альбом с участием барабанщика Саймона Филлипса, студийного музыканта, который заменил ударника Алана Мура во время его записи.

История 
После того как отношения группы с Gull Records, выпустившей первые два альбома группы, наконец закончились (в результате судебного процесса музыкантам пришлось пожертвовать всеми правами на первые два альбома и демозаписи, однако как отметил Роб Хэлфорд, «то было абсолютное благословение Божие»), Judas Priest подписали, благодаря Полу Аткинсону контракт с Columbia Records. Компания выдала группе аванс в 60 000 фунтов стерлингов и порекомендовала в качестве продюсера Роджера Гловера. Однако у продюсера и группы отношения поначалу складывались не очень хорошо. Гловер упрекал их в недостаточном профессионализме, а музыканты, похоже решили сделать всё без продюсера.

…они (Judas Priest) недостаточно профессионально вели себя в студии. Как Кен, так и Глен вели себя слишком энергично, словно находились на сцене. Настоящие профессионалы держатся в студии более рационально.

Однако в конце концов всё наладилось. Группа рассталась со своим прежним барабанщиком Аланом Муром и пригласила впоследствии ставшего весьма известным сессионным барабанщиком Саймона Филлипса, которому на тот момент было всего 19 лет.

Альбом был записан за три месяца: с января — март 1977 года в Ramport Studios и получился, не без участия Роджера Гловера, несколько более «мягким», нежели предыдущий альбом группы. Так, по настоянию продюсера, вместо планируемой к выпуску в альбоме кавер-версии песни Race with the Devil (впоследствии в 2001 году вышла в переиздании альбома на CD), в альбом была включена хард-роковая версия известной баллады Джоан Баэз Diamonds & Rust.

Альбом достиг достаточного успеха и вывел группу на новый профессиональный уровень. Роб Хэлфорд, например, отметил, что его стиль пения, принесший ему успех, окончательно сложился именно в этом альбоме.

Sin After Sin стал хронологически первым альбомом Judas Priest, который достиг «золотого» статуса по оценке RIAA; альбом занял № 23 место в чартах Великобритании и № 49 в Швеции.

Конверт альбома оформлял выпускник Королевского колледжа искусств Боб Карлос-Кларк. Обложка альбома стала последней, на которой логотип группы был написан готическими буквами.

Название было взято по строкам песни Genocide из предыдущего альбома группы Sad Wings of Destiny:

Список композиций

Участники записи 
 Роб Хэлфорд — ведущий вокал
 Кей Кей Даунинг — гитара
 Гленн Типтон — гитара (кроме «Here Come the Tears» и «Let Us Prey»), фортепиано (в «Here Come the Tears»), аранжировки (в «Diamonds and Rust»), оргáн (в «Let Us Prey»)
 Иэн Хилл — бас-гитара
 Саймон Филлипс — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Золотые альбомы
1977 04 23
Альбомы, спродюсированные Роджером Гловером
Хард-рок-альбомы
Альбомы хеви-метала
Альбомы прогрессивного рока